

Trasporti 
 Canada
 Union Station – stazione ferroviaria di Toronto
 Stati Uniti d'America
 Union Station – stazione ferroviaria di Chicago
 Union Station – stazione ferroviaria di New Haven 
 Union Station – stazione ferroviaria di Portland
 Union Station – stazione ferroviaria di Los Angeles
 Union Station – stazione ferroviaria di Washington
Union Station – stazione della metropolitana di Washington

Altro 
 L'ultima preda (Union Station) – film del 1950 diretto da Rudoph Maté
 Union Station – gruppo musicale statunitense